Хинтон има више значења:
 Хинтон (Ајова)
 Хинтон (Западна Вирџинија)
 Хинтон (Оклахома)